

Топоніми 
 Касуміґаура — озеро в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Касуміґаура — місто в Японії, в префектурі Ібаракі.
 Касуміґаура — колишнє містечко в Японії, в префектурі Ібаракі. Складова сучасного міста Касуміґаура.